Версхурен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Версхурен, Адольф (1922—2004) —  бельгийский профессиональный шоссейный и трековый велогонщик, трёхкратный чемпион мира по трековому велоспорту в гонке за лидером. 
 Версхурен, Арно (род. 1997) — бельгийский футболист.
 Версхурен, Денис (1897—1954) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.

См. также 
 Версхюрен